Алма-Атинский округ — административно-территориальная единица Казакской АССР, существовавшая в 1928—1930 годах.

Алма-Атинский округ был образован 17 января 1928 года из части Джетысуйской губернии. Центром округа был назначен город Алма-Ата. Округ был разделён на 21 район:

 Алтын-Эмельский район. Центр — село Коль-Камыс
 Алакульский район. Центр — село Андреевское
 Балхашский район. Центр — посёлок Караузек
 Барибаевский район. Центр — село Баскан
 Биень-Аксуйский район. Центр — село Аксу
 Герасимовский район. Центр — село Герасимовское
 Джаркентский район. Центр — город Джаркент
 Илийский район. Центр — аул Сандык-Тай
 Каратальский район. Центр — урочище Караченгель.
 Каркаринский район.
 Кастекский район. Центр — село Каргап
 Конур-Уленский район. Центр — урочище Джельбастау
 Курдайский район. Центр — село Касык
 Ленинский район. Центр — город Алма-Ата
 Саркандский район. Центр — станция Сарканд
 Сюгатинский район. Центр — урочище Кзыл-Энбекши-Казак
 Талгарский район. Центр — станция Иссык
 Талды-Курганский район. Центр — село Талды-Курган
 Чиликский район. Центр — село Чилик
 Чокпарский район. Центр — село Коктюбе
 Чуйский район. Центр — село Георгиевское

17 июля 1928 Ленинский район был переименован в Калининский район, Герасимовский — в Андреевский район с центром в селе Андреевское, Конур-Уленский — в Октябрьский район, Илийский — в Каргалинский район с центром в селе Безводное.

1 мая 1929 Талгарский район переименован в Иссыкский район. К концу 1929 года были переименованы ещё 2 района: Алтын-Эмельский — в Малай-Саринский район, Сюгатинский — в Энбекши-Казахский район.

Округ включал:
 населенных пунктов — 14559 , в том числе 2 города — Алма-Ата и Яркент;
 24,2 тысячи жителей, из них 7,3 % — городские жители;
 33 промышленных предприятия (на конец 1928 года).

17 декабря 1930 года округ, как и все остальные округа Казакской АССР, был упразднён, его районы укрупнены и переданы в прямое подчинение республиканским властям.

Литература 
 

 

Округа Казакской АССР
Исторические области Казахстана